A Tiencsin Binhai nemzetközi repülőtér  nemzetközi repülőtér Kínában, Tiencsin közelében.

Futópályák

Forgalom

Források

További információk 

 
 

Kína repülőterei
Tiencsin